Vinci kan syfta på:

Företag 
 Vinci (företag), ett franskt bygg- och anläggningsföretag.

Geografi

Italien 

 Vinci, ort och kommun, Toscana, Province of Florence,

Nordmakedonien 

 Vince, ort, Opsjtina Kumanovo,